Grupp C i Afrikanska mästerskapet i fotboll 2012 spelades den 23–31 januari 2012. Gabon och Tunisien avancerade till utslagsspelet.

Poängtabell

Gabon mot Niger

Marocko mot Tunisien

Niger mot Tunisien

Gabon mot Marocko

Gabon mot Tunisien

Niger mot Marocko

Externa länkar
CAFonline.com - Officiell webbsida

Referenser

Fotnoter

Grupp C
Libreville